Cybinka est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina de Cybinka, dans le powiat de Słubice
 de la ville de Cybinka, chef-lieu de cette gmina